

Toponymes 

 Rocheville, commune de la Manche en région Basse-Normandie.
 Rocheville, quartier de la ville du Cannet dans les Alpes-Maritimes.

Divers 
 La Maison des Rocheville, mini-série française, réalisée par Jacques Otmezguine et diffusée en 2010.